Heracleum stiriacum är en flockblommig växtart som beskrevs av August von Hayek. Heracleum stiriacum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
stiriacum